Zago est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :

 Antônio Carlos Zago (Antônio Carlos) (1969-), footballeur brésilien ;
 Didier Zago (1978-), coureur de fond français ;
 Fernand Zago (1942-2022), joueur français de rugby à XV ;
 Richard Zago (1965-) joueur français de rugby à XV ;
 Frédéric Zago (1963-), footballeur français ;
 Luigi Zago (1894-1952), peintre italien ;
 Valentina Zago (1990-) joueuse italienne de volley-ball.

Autres 
 , un personnage de fiction